Вильявакерин ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 44,96 км². Население — 208 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 29 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Вальядолида